Rivière Bellefeuille kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Bellefeuille (vattendrag i Kanada, lat 45,74, long -74,05), Québec, 
 Rivière Bellefeuille (vattendrag i Kanada, lat 48,81, long -78,91), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar